Липович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Липович, Дьюла (более известен под фамилией Лорант; 1923—1981) — венгерский футболист, тренер.
 Липович, Марк Давыдович (более известен под фамилией Максимов; 1918—1986) — русский советский поэт, драматург и публицист, переводчик, журналист, специальный корреспондент.